Karl Kinzl ist der Name folgender Personen:

* Karl Kinzl (Politiker, 1878) (1878–1949), österreichischer Landwirt und Politiker (CS)
 Karl Kinzl (Politiker, 1916) (1916–1977), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP), Nationalratsabgeordneter